Irene Schori (1983 -), curleuse suisse
Katharine Jefferts Schori, (1954 - ), dirigeante de l'Église épiscopalienne américaine.
Pierre Schori, (1938 - ), homme politique de nationalité suédoise, connu pour son implication pour les actions de paix dans le monde.